Pałac Dembińskich w Krakowie
 Pałac Dembińskich w Szczekocinach
 Pałac Dembińskich w Warszawie